Schauspieler-Reihe oder Schauspielerreihe steht für:

 Schauspieler-Reihe (DDR-Fernsehen), Sendeformat des 2. DDR-Fernsehens (1979 bis 1990)
 Schauspielerreihe (DFF), Sendeformat des Deutschen Fernsehfunks (1990 bis 1991)